Гарибджаня́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Гарибджанян, Баграт Бегларович (1890—1920) — армянский революционер-большевик.
 Гарибджанян, Людвиг Папикович (1922—2011) — армянский советский политический, государственный и общественный деятель
 Гарибджанян, Геворг Багратович (1920—1999) — армянский советский историк и политический деятель
 Гарибджанян, Гегам Тиранович (род. 1951) — армянский дипломат

Населённые пункты 
 Гарибджанян — село в Ширакской области, Армения.